Nokia Asha е серия нискобюджетни телефони, разработвани от Nokia в периода от 2011 г. до 2014 г. Името Asha идва от хинди означава „надежда“. След купуването на мобилното подразделение на Nokia от Microsoft, Microsoft спира производството на серията. На 11 януари 2018 г. HMD Global придоби правата за използването на името Asha.

Модели

Източници 

Нокия
Мобилни телефони